Лошнев () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Гнезна, в месте впадения в неё реки Борычевка.

История 

Во время Великой Отечественной войны селение было оккупировано немецкими войсками. 

В 1988 году здесь было построено здание сельского клуба с залом на 400 мест.

Население по переписи 2001 года составляло 1419 человек.

Местный совет 
48133, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Лошнів

Примечания

Ссылки 
 Лошнев на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района